Il singolare del torneo di tennis Sacramento Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Bob Carmichael 6-2, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Collegamenti esterni 

Sacramento Classic 1976